Bloedbroeders (boek), een Nederlands wielersportboek uit 2013, geschreven door Steven Derix en Dolf de Groot
Bloedbroeders (film), een Nederlandse telefilm uit 2008, geregisseerd door Arno Dierickx
Bloedbroeders (musical), een musical uit 1983, geschreven door Willy Russell
Bloedbroederschap
De bloedbroeder, een album uit de Suske en Wiske-reeks